Le Republičke lige 1975-1976 (Leghe repubblicane 1975-1976) furono la 30ª edizione della terza divisione jugoslava.

Oltre alle 6 gironi di ogni Repubblica, vi furono anche i 2 delle Province autonome (Voivodina e Kosovo) : le 8 vincitrici vennero promosse in Druga Liga 1976-1977.

Slovenia 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1976-1977.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
Note:
Il capocannoniere fu Bojan Prašnikar (Šmartno) con 23 reti.
.

Croazia 
Le vincitrici dei due gironi si sfidarono per un posto in Druga Liga 1976-1977, a farcela fu il  (risultato sconosciuto).

Nord

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1976-1977 dopo lo spareggio.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
Note:
Il Premium di Bosanski Brod era una squadra dalla Bosnia.
Il capocannoniere fu Dragutin Kaurić (BSK Slavonski Brod) con 21 reti.
.

Sud

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1976-1977.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
Note:
Il capocannoniere fu Rade Vuković (Šibenik) con 13 reti.
.

Bosnia Erzegovina 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1976-1977.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
Note:
Il capocannoniere fu Ranko Blagojević (Drina) con 27 reti.
.

Voivodina 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1976-1977.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
Note:
Il capocannoniere fu Uroš Babić (Kikinda) con 27 reti.
.

Serbia 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1976-1977.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
Note:
Il capocannoniere fu Milan Marić (Loznica) con 26 reti.
.

Kosovo 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1976-1977.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
Note:
Il capocannoniere fu Dimitrije Stanković (REHMK) con 22 reti.
.

Montenegro 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1976-1977.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
Note:
Il capocannoniere fu Zoran Pavičević (Spuž) con 19 reti.
.

Macedonia 

Legenda:
      Promossa in Druga Liga 1976-1977.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa nella divisione inferiore.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti.
Note:
Il capocannoniere fu Pane Marinkovski (FCU) con 28 reti.
.

Note

Voci correlate 
Prva Liga 1975-1976
Druga Liga 1975-1976
Kup Maršala Tita 1975-1976

Collegamenti esterni 
  Stagione 1975-1976 su HRnogomet
  Le stagioni 1973-1978 su FSG Zrenjanin
  Stagione 1975-1976 su sportsport.ba
  Stagione 1975-1976 e risultati su rsssf.com

Calcio nel 1975
Calcio nel 1976
Campionato jugoslavo di calcio
Stagioni della Treća Liga jugoslava